Полифем () — тактический ракетный комплекс и одноимённая облегчённая ракета класса «поверхность-поверхность» с командным наведением по оптоволоконному кабелю, с дальностью действия до 60 километров.

Разработан совместно фирмами Италии, Франции и Германии. Исследовательские работы были начаты во Франции и Германии в 1986 году. Летом 1995 года во французском исследовательском центре систем вооружения сухопутных войск были проведены первые испытания ракеты. В 1996 году состоялись опытные стрельбы. Программы была закрыта в 2003 году.

Срок хранения ракеты без необходимости проведения технического обслуживания составляет 10 лет. Ракета управляется с поста наведения через связывающий их оптоволоконный кабель, катушка с которым находится в хвостовой части ракеты (по состоянию на 2011 год — рекордная дальность для подобных систем).

Ракета примерно сравнима с сербской ракетой ALAS.

Тактико-технические характеристики 
 Масса ракеты: 140 кг
 Длина ракеты: 2,73 м
 Масса боевой части: 20 кг
 Масса заряда боевой части: 15 кг
 Дальность поражения цели: ~45 км
 Скорость полета ракеты: 120—180 м/с
 Высота полета ракеты: 20-400 м
 Угол возвышения направляющих при старте ракеты: ~60°
 Продолжительность полета на макс. дальность: 250—350 с

Ссылки 
 Polyphem Fibre-Optic-Guided Missile System, Europe 
 

Ракеты «земля-земля»
Тактические ракетные комплексы